Никола Мектич (; ) — хорватский теннисист, бывшая первая ракетка мира в парном разряде; чемпион Олимпийских игр 2020 года в парном разряде; победитель одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2021); победитель одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат Австралии-2020); финалист трёх турниров Большого шлема (два в мужских парах и один в миксте); победитель Итогового турнира (2020) в парном разряде; победитель 23 турниров ATP в парном разряде; финалист Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной Хорватии.

Общая информация 
Никола начал заниматься теннисом в возрастe шести лет, после того как его брат Лука начал заниматься спортом. Родителей зовут Мирко и Вишня, сейчас они пенсионеры.

Любимое покрытие — трава, любимый турнир — Уимблдон. Своими теннисными кумирами детство называет Пита Сампраса и Грега Руседски, в настоящее время восхищается игрой Роджера Федерера.

Любит баскетбол, болеет за Кливленд Кавальерс, любимый игрок — Леброн Джеймс.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Мектич на юниорском этапе карьеры принимал участие в Юниорском туре ITF и достиг в начале 2006 года 12-го места в юниорском рейтинге. Первый титул в парном разряде выиграл на юниорском «фьючерсе» в Бергхайме (Австрия) в 2005 году. Спустя четыре месяца победой уже в одиночном разряде завершился ещё один юниорский «фьючерс» в Австрии — в Санкт-Пёльтене. В декабре 2005 года он в паре с Марином Чиличем достиг парного финала престижного юниорского турнира Orange Bowl. На юниорских серии Больших шлемах он однажды смог выйти в 1/4 финала в одиночном разряде и дважды добирался до полуфиналов в парном разряде.

Свой первый матч на взрослом уровне Мектич провёл на турнире серии «фьючерс» в 2004 году в возрасте 15 лет. В феврале 2006 года Мектич дебютировал в АТП-туре, получив специальное приглашение в парный разряд вместе с Антонио Санчичем, на домашнем турнире в Загребе. В 2007 году дебютировал на турнире серии «челленджер». Первый титул на взрослых «фьючерсах» он завоевал в боснийском Брчко в мае 2008 года. В феврале 2009 года Мектич сыграл первый матч в основной сетке турнира основного тура, получив уайлд-кард на турнир в Загребе.

В сентябре 2010 года Мектич в паре с Иваном Зовко в Любляне выиграл свой первый «челленджер». В сентябре 2011 года Никола сыграл первый матч за сборную Хорватии в Кубке Дэвиса и выиграл его в одиночном разряде против Равена Класена, представляющего ЮАР — 7:6, 6:1, после чего счёт между хорватами и южноафриканцами стал 4-1 в пользу хорватов. Долгое время попытки выйти на высокий уровень не приводили к успеху. В одиночном разряде он максимально поднялся в рейтинге на 213-е место в 2013 году. В парном разряде результаты были немного лучше, но он также ограничивался в парном рейтинге местами во второй сотне. К концу 2015 года на счету хорвата было 15 выигранных «фьючерсов» в одиночном разряде и 6 в парном, а также 5 «челленджеров» в парах.

2016—2019 (титулы на Мастерсах в парах и финал в США в миксте) 

С 2016 года Мектич начал улучшать свою игру в парном разряде и выходить на новый уровень. К июню он выиграл два «челленджера» в паре с Антонио Веичем и смог впервые в возрасте 27 лет войти в топ-100 парного рейтинга. Это позволило впервые сыграть в основной сетке на Большом шлеме — дебют произошёл на Уимблдонском турнире в дуэте с Марином Драганей. В июле Мектич на домашнем турнире Мирового тура в Умаге в паре с Антонио Санчичем впервые дошёл до финала, где их дуэт уступил паре Мартин Клижан, Давид Марреро — 4:6, 2:6. До конца сезона Мектичу с разными партнёрами удалось выиграть ещё два «челленджера».

В 2017 году хорват начал стабильно попадать в основные сетки турниров Мирового тура. В феврале в паре с американцем Брайаном Бейкером впервые выиграл турнир серии ATP 250, победив в финале в Мемфисе Райана Харрисона и Стива Джонсона со счётом 6:3, 6:4. В апреле дуэт Бейкер и Мектич выиграл ещё один турнир — на грунте в Будапеште. В июле Никола в альянсе с соотечественником Франко Шкугором неплохо сыграл на Уимблдонском турнире, сумев впервые выйти в полуфинал на турнирах серии Большого шлема. Лучшим результатом в осенней части сезона стал выход в финал турнира в Шэньчжэне в паре с Николасом Монро. К концу 2017 года Мектич поднялся на 32-ю строчку мирового парного рейтинга.

В 2018 году Мектич продолжил развивать результаты в парах. В феврале он дошёл до финалов на турнирах в Софии и Рио-де-Жанейро, сыграв оба раза с новым постоянным партнёром Александром Пейей. В апреле их сотрудничество принесло победу на турнире в Марракеше, где в финале они сломили сопротивление Бенуа Пера и Эдуара Роже-Васслена — 7:5, 3:6, [10-7]. В мае Мектич и Пейя вышли в финал турнира в Мюнхене, а затем выиграли первый титул для Мектича из серии «Мастерс» — на турнире в Мадриде, обыграв снявшихся по ходу финала при счёте 5:3 Боба и Майка Брайанов. На главном грунтовом турнире Ролан Гаррос Мектич и Пейя смогли дойти до полуфинала. Этот результат позволил хорвату подняться в топ-20 парного рейтинга.

На Открытом чемпионате США 2018 года в команде с Алисией Росольской в миксте Мектич вышел в первый финал на Больших шлемах. В концовке сезона он впервые в карьере отобрался на Итоговый турнир в парном разряде, где в паре с Пейей проиграл два матча группового этапа. Итогом успешного сезона стало 13-е место в парном рейтинге. В 2018 году Мектич в составе сборной Хорватии стал обладателем Кубка Дэвиса, однако в рамках розыгрыша принял участие только в одной игре — в парной встрече в четвертьфинале со сборной Казахстана.

В феврале 2019 года на турнире в Софии Мектич в паре с Юргеном Мельцером одержал в финале победу над парой Кристофер Рунгкат и Се Чжэнпэн — 6:2, 4:6, [10:2], взяв свой пятый титул в туре. В марте в паре с Орасио Себальосом он победил на престижном «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В финале Мектич и Себальос обыграли пару Лукаш Кубот и Марсело Мело — 4:6, 6:4, [10-3]. Этот результат позволил хорвату войти в топ-10 парного рейтинга, в котором он занял 6-ю строчку. Спустя всего месяц Никола в паре с Франко Шкугором выиграл второй в сезоне и третий в карьере «Мастерс», взяв его на турнире в Монте-Карло. В финале хорватский дуэт одолел Робина Хасе и Уэсли Колхофа со счётом 6:7(3), 7:6(3), [11-9]. Мектич поднялся, благодаря этому, на 5-ю строчку парного рейтинга. Во второй половине сезона результаты ухудшились и до конца сезона Мектич и Шкугор смогли один раз сыграть в финале турнира в Токио в начале октября.

2020—2022 (титулы Большого шлема, победы на Итоговом турнире и Олимпиаде, № 1 в парном рейтинге) 

На Открытом чемпионате Австралии 2020 года Мектич сумел выиграть свой первый в карьере титул Большого шлема. Произошло это в миксте, где он сыграл в команде с Барборой Крейчиковой. В финале они переиграли пару Джейми Маррей и Бетани Маттек-Сандс — 5:7, 6:4, [10-1]. В этом сезоне Мектич стал играть в паре с теннисистом из Нидерландов Уэсли Колхофом. В феврале они смогли выйти в финал турнира в Марселе. В сентябре на Открытом чемпионате США пара Колхоф и Мектич смогла дойти до финала, в котором они проиграли Мате Павичу и Бруно Соаресу со счётом 5:7, 3:6. В октябре на Открытом чемпионате Франции они смогли также далеко пройти и выйти в полуфинал. Эти результаты позволили Колхофу и Мектичу выступить на Итоговом турнире, на котором они смогли неожиданно, имея пяты номер посева, одержать победу. В финале они переиграли дуэт Юрген Мельцер и Эдуар Роже-Васслен — 6:2, 3:6, [10-5]. Это позволило Мектичу финишировать в топ-10 парного рейтинга по итогам сезона, заняв восьмое место.

В 2021 году Мектич стал играть в паре с соотечественником Мате Павичем и этот альянс принёс успех. На старте сезона они выиграли два турнира, а на Открытом чемпионате Австралии дошли до полуфинала. Это принесло Николе попадание в топ-5 парного рейтинга. Затем Мектич и Павич продолжили победную серию и выиграли турнир в Роттердаме. В апреле они смогли выиграть два турнира серии Мастерс: сначала на харде в Майами, а затем на грунте в Монте-Карло. В начале мая они могли выиграть третий Мастерс подряд, но проиграли в финале Мастерса в Мадриде. Но через неделю на Мастерсе в Риме они вновь победили и это позволило Мектичу уже подняться на второе место парного рейтинга.

Летом 2021 года Мектич и Павич удачно провели отрезок сезона на траве. Сначала они выиграли турнир в Истборне. Затем они смогли выиграть первый совместный титул Большого шлема, став чемпионами на Уимблдонском турнире. Они стали первыми хорватами, кто победил на Уимблдоне в мужском парном разряде.

После этого успеха Мектич и Павич отправились в качестве одних из главных фаворитов на Олимпийские игры в Токио. В качестве первого номера посева они смогли выйти в решающий матч за золотую медаль, в котором встретились с другой хорватской парой Иван Додиг и Марин Чилич. Впервые с 1908 года на Олимпиаде в мужском парном разряде встретились представители одной страны. Мектич и Павич смогли выиграть на решающем тай-брейке и стать Олимпийским чемпионами.

После Олимпиады Мектич и Павич вышли в финал Мастерса в Торонто. Концовку сезона они провели не слишком удачно, однако Никола смог впервые в карьере возглавить мировой парный рейтинг 18 октября 2021 года и продержался на вершине три недели. На Итоговом турнире они смогли пройти групповой этап, но в полуфинале они проиграли дуэту Раджив Рам и Джо Солсбери. Сезон Никола завершил на втором месте рейтинга, сразу после своего партнёра Мате Павича. В конце сезона Мектич и Павич сыграли на финальном турнире Кубка Дэвиса и помогли своей сборной дойти до финала, одержав четыре победы. Однако в финале их матч не был сыгран, так как сборная России досрочно завоевала победу.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (20)

Победы (15) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы Итогового турнира ATP в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы Олимпийских турниров в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (38)

Победы (23) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (15)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (35)

Победы (15)

Поражения (20)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 28 февраля 2022 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проиграл в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Хорватии
Олимпийские чемпионы по теннису
Олимпийские чемпионы от Хорватии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса